Atiopa kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Atiopa, Aquila, ort, Veracruz, 
 Atiopa, Texhuacán, ort, Veracruz, 

Robotskapade Mexikoförgreningar